Yerburgh ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Wardell-Yerburgh (1938–1970), britischer Ruderer
 John Yerburgh (1923–2014), britischer Unternehmer 
 Robert Yerburgh, 1. Baron Alvingham (1889–1955), britischer Peer
 Robert Yerburgh, 2. Baron Alvingham (1926), britischer Soldat, Peer und parteiloser Politiker